Министерство обороны Сингапура отвечает за надзор за национальными нуждами обороны Республики Сингапур. Это штаб-квартира вооруженных сил Сингапура. Миссией является «укрепление мира и безопасности в Сингапуре путём сдерживания и дипломатии, в противном случае, обеспечение быстрой и решительной победы над агрессором".

Департаменты и подразделения
Центр стратегических коммуникационных технологий
Консультационный центр
Управление по вопросам политики обороны
Департамент информации
Военный Отдел безопасности 
Отдел по связям с общественностью 
Управление оборонных технологий и ресурсов 
Главное управление по информационным технологиям
Центральная Кадровая база 
Национальная служба УВД
ВВС Республики Сингапур 
ВМС Республики Сингапур 
Центр физической культуры и спорта 
Зарубежное военное отделение связи
Штаб-квартира медицинского корпуса
Объединенное разведывательное управлениея
Совместный отдел логистики

Ссылки 

Министерства Сингапура
Сингапур